est la formule brute de plusieurs isomères.

 héliotrine N-oxide, numéro CAS 
 europine, numéro CAS 
 gabapentine énacarbil, numéro CAS